
 Flor-de-lis — figura heráldica associada à monarquia francesa
Botânica
 Sprekelia formosissima — espécie conhecida como flor-de-lis
Música
 Flor de Lis (álbum) — do cantor brasileiro Djavan
 Flor-de-Lis (banda) — grupo musical português
 Flor de Lis (canção) — do cantor brasileiro Djavan
 GRCC Flor de Lis da Zona Sul — escola de samba da cidade de São Paulo
 Flordelis - cantora, pastora e política brasileira

Desambiguação